Сезон 2013/14 стал для «Боруссии» 38-м в чемпионате Германии и 104-м со дня основания клуба. Сезон был ничем не примечателен, кроме перехода Марио Гётце в «Баварию» и победы в Суперкубке Германии над той же Баварией.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

50.400.000

Зима 

2.200.000

Ушли из клуба

Лето 

40.800.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:52.600.000

Общая прибыль:40.800.000

Разница:11.800.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2013/2014